Mazurkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislao Mazurkiewicz (1945–2013), uruguayischer Fußballspieler
 Paweł Andrzej Mazurkiewicz (* 1976), polnischer Pianist und Hochschulprofessor
 Stefan Mazurkiewicz (1888–1945), polnischer Mathematiker